San Miguel Petapa kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Petapa, kommun, Guatemala, 
 Petapa (kommunhuvudort), Guatemala,